

Fumetti e animazione 
 Kara Zor-El – cugina kryptoniana di Clark Kent
 Kara Zor-L – cugina kryptoniana del Superman di Terra-2
 Kara – personaggio della serie animata Di-Gata Defenders

Geografia 
 Kara – città del Ciad
 Kara – città del Togo, capoluogo dell'omonima regione
 Kara – regione del Togo
 Mare di Kara – mare dell'Oceano Artico

Corsi d'acqua 
 Kara – fiume della Russia
 Kara  o Eufrate occidentale – fiume della Turchia
 Kara – fiume del Togo

Musica 
 Kara – gruppo musicale sudcoreano
 Kara – singolo dei Krisma del 2001

Altro 
 Kara – braccialetto in uso nell'Asia del sud che ha uno speciale significato nella fede Sikh
 Kara – gruppo etnico dell'isola di Ukerewe in Tanzania
 Kara – personaggio della mitologia nordica
 Calla (Kara) – film del 1999 diretto da Song Hae-sung
Eros Kara – fumettista e pittore italiano
 Kara – classe di nave da guerra sovietica